

Боярщина — село, Ічнянський район, Чернігівська область

Боярщина — присілок, Орловський район, Кіровська область

Див. також 
 Боярське
 Верхня Боярщина